Bahía Blanca – miasto w Argentynie
 Bahía Blanca – zatoka w Argentynie